

Geografie 
Frankrijk:
 Castries (Frankrijk), een Franse gemeente in het departement Hérault

Antillen:
 Castries (kwartier), een bestuurlijke eenheid van Saint Lucia
 Castries (Saint Lucia), hoofdstad van Saint Lucia en het gelijknamige kwartier

Personen 
 Christian de Castries (1902-1991)
 Henri de Castries (*1954)